Maya Herrera è un personaggio della serie televisiva Heroes, interpretato da Dania Ramírez e doppiato da Laura Cosenza.

Biografia

Seconda stagione - Volume due: Generazioni 

Maya Herrera è una ragazza dell'Honduras. La sua storia da soggetto avanzato comincia il giorno del matrimonio di suo fratello Alejandro, dopo aver scoperto che la neo-moglie aveva un amante. Dopo essere stata minacciata dai due, Maya avvelena tutti i presenti con il suo potere, senza però volerlo, tranne Alejandro e, spaventata, si rifugia in un convento per pregare Dio affinché la aiutasse. Tempo dopo, suo fratello la ritrova con l'aiuto della polizia, ma Maya, spaventata all'idea di essere arrestata, avvelena di nuovo tutti quanti. Stavolta si attiva anche il potere neutralizzante di Alejandro, che risolve la situazione. Ormai ricercati per l'omicidio degli invitati al matrimonio, Maya e Alejandro scoprono da un libro che a New York, negli Stati Uniti, vive Chandra Suresh, un genetista che sta svolgendo ricerche sugli esseri umani dotati di super poteri. Così, i gemelli decidono di partire per New York per farsi curare dall'uomo, ignorando che è morto ormai da mesi. Perciò chiedono un passaggio a dei camionisti diretti negli Stati Uniti con altri immigrati, ma questi lasciano Alejandro a terra e tentano di stuprare Maya, ma il tremendo potere della ragazza si attiva per l'ennesima volta, uccidendo i passeggeri e gli autisti. Poco dopo Alejandro la raggiunge, ma per i malcapitati è troppo tardi.

In prossimità del confine con il Messico, Maya e Alejandro si rivolgono a Nidia, una donna che conoscono fin dall'infanzia, sperando li aiuti a superare il confine. Mentre si riposano a casa di Nidia, una guaritrice cerca di guarire Maya, ma viene terrorizzata da quello che sente dentro di lei; le dice che è incurabile, che è il diavolo e scappa via con i suoi figli da casa di Nidia. Mentre poi attraversano il confine, Alejandro si separa da Nidia e Maya, che l'hanno già attraversato. Maya usa accidentalmente il suo potere su Nidia, ma Alejandro ritorna in tempo per salvarla. Allora Nidia scappa, convinta che i gemelli siano maledetti, lasciandoli soli in Messico, dove Alejandro viene arrestato. Maya cerca di salvare il fratello, introducendosi nella prigione e avvelenando tutti, per la prima volta volontariamente, chiedendo ad Alejandro di curare tutti. Un prigioniero americano, Derek, si offre di accompagnarli con la sua macchina negli Stati Uniti. Durante il viaggio in macchina, Maya e Alejandro soccorrono Sylar, a cui si presenta con il suo vero nome (Gabriel Gray). Vedendo il libro di Suresh, capisce che i due sono soggetti avanzati. Derek scopre che i due sono ricercati come killer e sta per denunciarli, ma Sylar lo uccide per coprirli, scoprendo il potere di avvelenamento di Maya e il potere di guarigione di Alejandro. Maya, convinta che Sylar sia stato mandato da Dio ad aiutarli, presto s'innamora di lui, mentre Alejandro intuisce le sue vere intenzioni e prega la sorella di non fidarsi di lui. Sylar cerca di convincerla che la sua non è una maledizione, ma un "dono di Dio". Il gruppo trova una scorciatoia per gli Stati Uniti, ma al confine vengono fermati dalla polizia. Sylar convince Maya a usare il suo potere per scappare, tenendosi a Alejandro per non rimanere avvelenato, uccidendo i poliziotti. Dopodiché, Alejandro la rimprovera, dicendole che dopo quello che lei aveva fatto al confine, è diventata davvero un'assassina.

Arrivati a New York, Maya, Alejandro e Sylar si stabiliscono in un hotel. Maya viene incitata da Sylar a usare il suo potere, facendole credere che Alejandro la odi, e per la prima volta riesce a controllarsi. Alejandro cerca di convincerla a stargli lontano mostrandogli un articolo di giornale in cui si dice che Gabriel Gray ha ucciso sua madre, ma Sylar la convince che in realtà l'omicidio è stato per legittima difesa, perché appena scoperti i suoi poteri lei aveva cercato di ucciderlo. La sera stessa, Alejandro irrompe nella stanza di Sylar con l'intenzione di ucciderlo. Ma è Sylar a farlo, ferendolo al petto con un tagliacarte. L'istante dopo Maya bussa alla porta e Sylar apre, tenendo nascosto il cadavere di Alejandro. Dopo una breve conversazione con Maya, che lo ringrazia per l'aiuto che le sta dando, i due si baciano.
Arrivata a casa di Mohinder, Maya scopre che Sylar l'ha solo presa in giro e così si attiva il suo potere, rischiando così di uccidere anche Mohinder e Molly. Successivamente, parlando con Molly, viene a sapere del suo potere e le chiede di cercare suo fratello. Molly lo cerca utilizzando una sua foto e, non trovandolo, rivela a Maya che è morto. Maya capisce che è stato Sylar e cerca di ucciderlo, ma questi le spara al collo uccidendola. Successivamente, grazie alla somministrazione del siero misto del sangue di Mohinder e Claire, ritorna in vita.

Terza stagione

Volume tre: Criminali
Maya, ora convive con Mohinder e, grazie a lei ed al suo sangue lo scienziato crea un siero capace di donargli superpoteri. La ragazza però, per paura che qualcun altro possa sviluppare poteri come il suo o quello di Sylar, prega il dottore di disfarsene. Questi però non la ascolta e se lo inietta di nascosto in un porto. Tornato a casa, completamente cambiato, Mohinder rivela a Maya di essere attratto da lei, e la ragazza dice di ricambiare il sentimento. I due iniziano dunque una relazione.
Tuttavia più avanti, Mohinder divenuto sempre più aggressivo e pericoloso finisce per catturare umani e rinchiuderli in bozzoli nella propria cantina; quando la ragazza lo scopre tale destino tocca anche a lei. Ma in seguito allo smascheramento delle attività dello scienziato egli è costretto a fuggire e prima di andarsene porta via solo il bozzolo di Maya.
Rifugiatosi da Arthur Petrelli, Mohinder memore della promessa fatta alla giovane chiede all'uomo di aiutarla, ed è così che Arthur applica il suo potere su Maya privandola di ogni sua abilità e trasformandola in un comune essere umano.
Tuttavia la ragazza, non riuscendo a perdonare Mohinder, se ne va dalla Pinehearst Company lasciandosi alle spalle il dottore che, nonostante tutto non ha smesso di amarla.

Poteri e abilità
Maya ha l'abilità di generare veleno che si attiva soprattutto quando è impaurita. Quando si manifesta i suoi occhi diventano neri e comincia a piangere lacrime anch'esse nere e tutte le persone che si trovano nelle sue vicinanze muoiono. Suo fratello Alejandro rappresenta l'unico antidoto, basta la sua presenza per bloccare gli effetti mortali del veleno. In seguito all'incontro con Sylar imparerà da quest'ultimo a controllare da sola il proprio potere

Nella terza stagione perde completamente i suoi poteri che vengono assorbiti, per propria volontà, da Arthur Petrelli.

Herrera, Maya
Herrera, Maya